Een verkeersweg:
 N415 (België)
 N415 (Frankrijk)
 N415 (Nederland), zie Provinciale weg 415
 N415 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing